Novoselci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Novoselci, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Novoselci, un village situé dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;
Novoselci, un village situé dans la municipalité de Sunja, comitat de Sisak-Moslavina.